Тахтакупир — міське селище в Узбекистані, Республіка Каракалпакстан, Тахтакупирський район
 Тахтакупир — міське селище в Узбекистані, Хорезмська область, Гурленський район